Талпа де Аљенде има више значења:

 Општина Талпа де Аљенде (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Талпа де Аљенде (Талпа де Аљенде, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику